Лисикл () — мужское имя греческого происхождения

 Лисикл — афинский военачальник и политик V века до н. э.
 Лисикл — афинский военачальник IV века до н. э.